El nombre Club Atlético Juventud puede referirse a:

Clubes deportivos

Argentina 
 Club Atlético Juventud de Liniers;
 Club Atlético Juventud de Pergamino;

Paraguay 
 Club Atlético Juventud de Loma Pytá, Asunción;

Uruguay 
 Club Atlético Juventud de Colonia;
 Club Atlético Juventud de Las Piedras;